Sprint je pojem používaný ve více významech.  

Konkrétně se může jednat o: 

sportovní významy
 Sprint jako označení pro rychlé krátké závody v běhu, nebo i motoristické závody
 Sprint Cup Series – je název používaný pro závody Monster Energy NASCAR Cup Series

další významy
 Sprint – jako označení časového úseku při agilních způsobech řízení projektů
 Sprint (textový procesor) – software pro zpracování textů firmy Borland
 Sprint Corporation – americká telekomunikační holdingová společnost poskytující bezdrátové služby (v roce 2016 čtvrtá největší společnost v USA v oblasti telekomunikačních služeb).